Das Bear Stearns Tournament of Champions 2006 fand vom 23. Februar bis 3. März 2006 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Es war mit 75.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Anthony Ricketts, der in diesem Jahr das Achtelfinale erreichte. Amr Shabana besiegte im Endspiel Nick Matthew mit 11:6, 11:9 und 11:4. Es war sein erster Titelgewinn bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006
Sportveranstaltung in Manhattan